Зворо́т — термін, що має такі значення:
 Зворот — зміна напрямку руху, поворот.
 Зворот — місце, в якому дорога, стежка і т. ін. повертає в інший бік; заворот.
 Зворот — зміна у розвитку життя, відносин, розмови.
 Зворот — бік, протилежний лицьовому.
 Зворот — повернення назад, до попереднього, колишнього; вороття.
 Зворот у мовознавстві — певний, характерний чим-небудь спосіб поєднання слів.
 Риторичний зворот
 Зворот у музиці — найменша частина мелодії, яка складається з двох або кількох звуків чи акордів і має характерну інтонаційну єдність.

Див. також 
 Звернення
 Звертання
 Навернення
 Оборот
 Поворот